Oron bezeichnet:

 einen Fluss in Frankreich, siehe Rival, Raille und Oron
 eine israelische Phosphatmine, siehe Oron (Israel)
 Orte:
 Oron (Moselle), Gemeinde im Département Moselle, Frankreich
 Oron (Nigeria), Stadt in Nigeria

im Schweizer Kanton Waadt:
 Oron VD, Gemeinde im Schweizer Kanton Waadt, entstanden durch Fusion der von 10 ehemaligen Gemeinden, darunter
 Bussigny-sur-Oron,
 Chesalles-sur-Oron,
 Oron-le-Châtel,
 Oron-la-Ville,
 Bezirk Lavaux-Oron, umfasst unter anderem den ehemaligen
 Bezirk Oron mit Sitz in Oron-la-Ville 

Oron als Familienname:
 Oron (Adelsgeschlecht), abgeleitet vom Toponym in der Schweiz
 Chaim Oron (* 1940), israelischer Politiker der Meretz-Partei

 Saar Oron (* 1991), israelischstämmiger Musiker